Kachin puede referirse a:

 El grupo étnico Kachin, también llamado Jingpo.
 El Estado Kachin, una subdivisión de Birmania donde esta etnia es mayoritaria.